Апатосаурус (синоним је бронтосаур) је биљојед из доба Јуре. Дуго је био највећи икада пронађени диносаурус. Дужина тела му је достизала од 20 до 28 метара, а тежио је око 65 тона. Кретао се тешко на четири ноге. Стопала су му се завршавала канџама. Дужина врата омогућавала му је да се храни лишћем и са највишег дрвећа, а кад би улазио у дубоке воде глава би му остајала изнад површине. 
Претпоставља се да је дневно јео око 300 килограма разног биља. Фосилни остаци Бронтосаура пронађени су у стенама Северне Америке.

Изглед 

Апатосаур је масиван и тром гмизавац који се кретао на четири ноге. Ноге су му биле веома гломазне, а завршавале су се канџама које су му служиле за одбрану. Тело му је веома велико док су реп и врат танки и савитљиви. Дугачак, на крају танак и бичаст, реп му је служио за одбрану од месоједа. На крају дугачког врата се налазила мала глава са вилицама прилагођеним жвакању биља.

Класификација 

-{Apatosaurus}- је члан породице -{Diplodocidae}-, кладе џиновских сауроподних диносауруса. Породица обухвата нека од најдужих створења која су икада ходала земљом, укључујући -{Diplodocus}-, -{Supersaurus}- и -{Barosaurus}-. -{Apatosaurus}- се понекад сврстава у потпородицу -{Apatosaurinae}-, која такође може да укључује -{Suuwassea}-, -{Supersaurus}-, и -{Brontosaurus}-. Отниел Чарлс Марш је описао -{Apatosaurus}- заједно са -{Atlantosaurus}- у оквиру сада већ непостојеће групе -{Atlantosauridae}-. Године 1878, Марш је своју породицу подигао у подред, укључујући -{Apatosaurus}-, -{Atlantosaurus}-, -{Morosaurus}- (=-{Camarasaurus}-) и -{Diplodocus}-. Он је ову групу сврстао унутар -{Sauropoda}-, групу коју је подигао у истој студији. Године 1903, Елмер С. Ригс је рекао да је име -{Sauropoda}- бити млађи синоним за ранија имена; он је груписао -{Apatosaurus}- унутар -{Opisthocoelia}-. Сауропода се и даље користи као назив групе. Џон Витлок је 2011. године објавио студију у којој је -{Apatosaurus}- био базалнији диплодоцид, понекад мање базалан од -{Supersaurus}-.

Кладограм Diplodocidae према Чопу, Матеусу и Бенсону (2015).

Палеобиологија 

Током 19. и раног 20. века веровало се да су сауроподи попут -{Apatosaurus}- били сувише масивни да издрже сопствену тежину на сувом. Теоретисано је да су живели делимично потопљени у води, можда у мочварама. Новији налази то не подржавају; сада се сматра да су сауроподи били потпуно копнене животиње. Једна студија диплодоцидних њушки показала је да квадратна њушка, велики део јама и фине, паралелне огреботине зуба -{Apatosaurus}- сугеришу да се ради о неселективном претраживачу у висини земље. Могуће је да је јео папрати, цикадеиде, семенкасте папрати, раставић и алге. Стивенс и Париш (2005) спекулишу да су се ти сауроподи хранили са обала река на потопљеним воденим биљкама.

Једна студија о вратовима апатосауруса и бронтосаура из 2015. открила је многе разлике између њих и других диплодоцида, те да су ове варијације могле показати да су вратови апатосауруса и бронтосаура кориштени за борбе унутар врсте. Предложене су различите употребе појединачне канџе на предњим удовима сауропода. Један од предлога је да су кориштене за одбрану, али њихов облик и величина то чине мало вероватним. Такође је могуће да су употребљаване за исхрану, мада је највероватнија употреба канџи била је хватање предмета као што су дебла током узгоја.

Трагови сауропода попут апатосаура показују да су они могли имати домет од око 25—40 -{km}- (16—25 миља) дневно и да су потенцијално могли достићи највећу брзину од 20-30 -{km}- (12—19 миља) по сат. Споро кретање сауропода може бити последица њихове ниске мишићавости или трзаја након корака. Трагови малолетних јединки навели су неке да верују да су способни за двоножје, мада је то спорно.

Види још 
 Списак диносаура

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 Batuman, Elif. Brontosaurus Rising (April 2015), The New Yorker
 Krystek, Lee. "Whatever Happened to the Brontosaurus?" UnMuseum (Museum of Unnatural Mystery), 2002.
 Taylor, Mike. "Why is 'Brontosaurus' now called Apatosaurus?" MikeTaylor.org.uk, June 28, 2004.

Saurischia